Стрижило је насељено место града Јагодине у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 365 становника.

Демографија 
У насељу Стрижило живи 427 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 52,4 година (49,5 код мушкараца и 55,2 код жена). У насељу има 228 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,10.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Јагодина
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији